Tome de Cambrai est une marque commerciale créée en 1989 désignant un fromage français de lait de vache fabriqué à Séranvillers-Forenville, dans le département du Nord par une famille d'agriculteurs.

Description 
C'est un fromage au lait cru fermier à pâte pressée non cuite affiné à la bière.

Notes et références

Liens externes 
 Image de l'étiquette de la marque
 Présentation de la marque et du fromage dans le site tourisme-cambresis

Marque de fromage en France
Fromage au lait de vache
Fromage au lait cru
Fromage fermier
Fromage à pâte pressée non cuite
Fromage du département du Nord
Cambrai